Singularitat (matemàtiques), punt en el qual un objecte matemàtic donat no està definit o no es comporta bé, per exemple és infinit o no diferenciable
 Geometria:
 Punt singular d'una corba
 Punt singular d'una varietat algebraica
 Teoria de la singularitat, la qual tracta d'aquests conceptes
 Anàlisi complexa : Singularitat essencial
 Ciències naturals: Singularitat gravitatòria, punt en l'espaitemps en el qual les forces gravitatòries causen que la matèria tingui una densitat infinita i volum zero
 Tecnologia i economia : Singularitat tecnològica, un punt de desenvolupament tecnològic